Fiat 514 — легковой автомобиль, выпускавшийся компанией Fiat с 1929 по 1932 год.

Всего произведено  автомобилей.

Модели

 

514